Café Guarany puede referirse a:

 Café Guarany, café de la ciudad de Oporto, Portugal.
 Café Guarany, café, ya desaparecido, de la ciudad de Buenos Aires, Argentina.